Джо Спинелл (; 28 октября 1936 — 13 января 1989) — американский характерный актёр, появлялся в большом числе фильмов в 1970-х и 1980-х годов.

Биография 
Родился под именем Джозеф Спаньоло в Манхэттене, Нью-Йорк. Его родители были итальянскими эмигрантами, он был последним из шести детей. Спинелл — дальний родственник главного тренера команды по американскому футболу Сент-Луис Рэмс Стива Спаньоло. Его отец Пелегрино Спаньоло (1892—1950) умер от болезни печени и почек. Его мать Филомена Спаньоло (1903—1987) была актрисой, игравшей преимущественно эпизодические роли, она снялась в нескольких фильмах вместе с сыном. При рождении Спинелл весил 5 фунтов и был 11 дюймов длиной. Спустя несколько лет после смерти отца Спинелл переехал с матерью и старшим братом в Вудсайд, Куинс, Нью-Йорк, где и прожил остаток жизни, большую часть которой страдал от гемофилии и хронической астмы.

Спиннел часто снимался в ролях преступников, головорезов и продажных полицейских. Наиболее известными его ролями стали мафиозо Уилли Чичи в фильмах «Крёстный отец» и «Крёстный отец 2» и чёрный ростовщик Тони Гаццо в фильмах «Рокки» и «Рокки 2». Также Спинелл стал соавтором сценария фильма «Маньяк» (1980) и сыграл в нём главную роль серийного убийцы.

Смерть 
Джо Спинелл скончался в своей квартире 13 января 1989 в возрасте 52 лет. Причины его скоропостижной смерти до сих пор обсуждаются. Возможно его смерть последовала из-за внезапного сердечного приступа вызванного неумеренным употреблением наркотиков, пьянством и душевными страданиями ввиду смерти матери двумя годами ранее. Возможно, он скончался из-за осложнений астмы или истёк кровью будучи болен гемофилией. Планировалось что он снимется в сиквеле фильма «Маньяк». Спинелл похоронен на кладбище Кэлвери в Куинсе недалеко от его дома.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Гемофилики
Киноактёры США